Henri Klein peut désigner :
 Henri Klein (1919-2007), athlète français ;
 Henri Klein (1944-1995), footballeur international luxembourgeois ;
 Henri Klein (1914-1944), résistant français.